Шпротава (польск. Szprotawa, нем. Sprottau) — многозначный термин; топоним.

 Шпротава — город в Польше, входит в Любушское воеводство, Жаганьский повят. 
 Шпротава — закрытый военный аэродром, расположенный в 4 км к юго-востоку от центра одноименного города.
 Шпротава — гмина в Польше, входит как административная единица в Жаганьский повят, Любушское воеводство.